Agua del Monte kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Agua del Monte, Guerrero, Pedro Ascencio Alquisiras, 
 Agua del Monte, Oaxaca, Huautla de Jiménez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar